Bribir (Skradin), falu Skradin községben Horvátországban a Šubić nemzetség, a későbbi Zrínyi család ősi székhelye.
 Bribir (Vinodol), falu Vinodol községben Horvátországban Novi Vinodolski közelében, a vegliai hercegek a későbbi  Frangepán család egykori székhelye.